Wesoła wdówka (operetka)
 Wesoła wdówka (film 1925)
 Wesoła wdówka (film 1934)